Il toponimo Kourouma può riferirsi a diverse località:

Kourouma, dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Kénédougou
Kourouma, comune del Mali nel circondario di Sikasso